Werbig heißen drei Orte in Brandenburg:
 Werbig (Bad Belzig), Ortsteil der Stadt Bad Belzig im Landkreis Potsdam-Mittelmark
 Werbig (Niederer Fläming), Ortsteil der Gemeinde Niederer Fläming im Landkreis Teltow-Fläming
 Werbig (Seelow), Ortsteil der Stadt Seelow im Landkreis Märkisch-Oderland